TLS je lahko:
 TLS, kriptografski medmrežni protokol
 Transponderni pristajalni sistem (angleško Transponder Landing System),  sistem za izračunavanje zadnjega prileta
 Theaterlexikon der Schweiz, švicarska enciklopedija o gledališču